Morcego Negro (Bat Black no original) é o nome de dois heróis da literatura pulp norte-americana, criados na década de 1930, conhecidos por conta da semelhança com o Batman da DC Comics.

O primeiro Morcego Negro 
O primeiro Black Bat foi criado por Murray Leinster (pseudônimo do escritor William Fitzgerald Jenkins) em 1933 para a revista Black Bat Detective Mysteries, o personagem é parecido com Simon Templar, O Santo, criado por Leslie Charteris, ao contrário do Santo, o Black Bat de Leinster nunca teve sua verdadeira identidade, o segundo foi lançado em julho de 1939 pela editora Thrilling Publications de Ned Pines (também conhecida como Standard e Better) na revista Black Book Detective, nessas versão, o herói é o promotor Anthony Quinn, que teve o rosto desfigurado com ácido e se tornou um vigilante mascarado.

O segundo Morcego Negro 
Em julho de 1939, a Thrilling Publications (também conhecida como Standard or Better) introduziu um novo Morcego Negro em uma série chamada Black Book Detective. Escritas principalmente por Norman A. Daniels sob o nome de casa G. Wayman Jones, as histórias descrevem a carreira de combate ao crime do ex-promotor público Anthony Quinn. Em uma saída clara da maioria dos personagens e heróis pulps, este Morcego Negro na verdade tem uma história de origem. Ele descreve como Quinn se tornou o Morcego Negro depois de ser cego e desfigurado pelo ácido ao tentar salvar evidências contra Oliver Snate no tribunal, uma ideia emprestada alguns anos depois pela DC Comics para a criação do herói Doctor Meia-Noite o vilão Duas-caras do Batman (quando D.A. Harvey Kent é desfigurado por ter jogado ácido em seu rosto em Detective Comics #66, agosto de 1942; seu sobrenome foi posteriormente alterado para Dent). (A Marvel Comics mais tarde criou Matt Murdock, o advogado cego que ganhou "super-sentidos" e se tornou o Demolidor.) O Morcego Negro deixou adesivos de papel de um morcego grudado em suas vítimas, assim como O Aranha antes dele (que carimbou uma aranha vermelha como sangue estêncil na testa dos criminosos), pessoas inocentes não seriam responsabilizadas por suas mortes e outros criminosos passariam a temê-lo.

Morcego Negro e Batman 

Tanto o Morcego Negro da Thrilling, quanto o Batman chegaram às bancas ao mesmo tempo, e ambos alegaram que o outro era uma cópia. As ameaças de processos foram encerradas quando o editor da DC, Whitney Ellsworth, que já  havia trabalhado para os editores do Morcego Negro, intermediou um acordo que permitiu que ambos os personagens poderiam coexistir pacificamente. É provável que os trajes de ambos os personagens tenham sido inspirados nas ilustrações do primeiro Morcego Negro, embora que nas histórias, suas roupas não seja diferente de nenhum outro homem. O criador do Batman, Bob Kane sempre sustentou que a inspiração para o Batman veio de um vilão do filme The Bat Whispers (1930). No entanto, o Morcego Negro tenha influenciado o Batman: O assistente de Kane, Bill Finger, chamou atenção de Kane para as luvas originais do personagem rival usava. Posteriormente, "barbatanas" semelhantes foram adicionados às luvas do Batman que permanecem até hoje.

Como o Morcego Negro conseguiu suas habilidades 
Na primeira edição, o promotor Tony Quinn é cegado pelo ácido jogado por um bandido que trabalha para Oliver Snate, um criminoso, e acredita que sua carreira termina até a chegada de uma mulher misteriosa (Carol Baldwin). Ela diz a ele que seu pai é um policial de uma pequena cidade que está morrendo de uma bala de um gângster e que um cirurgião está disposto a realizar uma operação para enxertar suas córneas nos olhos de Tony Quinn para que ele possa ver novamente. A operação é feita em segredo e, quando os curativos são removidos quatro meses depois, Quinn descobre que não apenas pode ver normalmente, mas também pode ver perfeitamente na escuridão. Enquanto cego, Quinn havia desenvolvido as habilidades necessárias para cegos; audição mais nítida, toque mais sensível, melhor olfato, etc.

Outros personagens 
Como muitos outros combatentes do crime, Quinn está descontente com todos os criminosos que passam pela rede da lei em aspectos técnicos, etc., e decide trabalhar fora da lei em outra persona para trazê-los à justiça, e assim o Morcego Negro nasce, com Quinn decide manter o papel de cego e depois adquire o título de "Promotor Especial". O vigarista, Norton "Silk" Kirby, um bandido que tentou roubar Tony Quinn (quando avistado) uma noite e foi convencido a permanecer como "oficialmente" um manobrista e isso continuou depois que Quinn foi cegado. Suas muitas habilidades criminosas são um trunfo valioso para o Morcego Negro. Carol, uma "garota inteligente e engenhosa" que já trabalha disfarçada em uma gangue, decide trabalhar com Quinn em sua cruzada secreta e, finalmente, vem Jack "Butch" O'Leary, que arriscou sua vida para salvar uma multidão de tiros de metralhadoras. Não muito inteligente, mas completamente leal e um homem gigante e volumoso que nunca foi mais feliz do que quando seus punhos estavam voando em defesa da lei e em auxílio do Morcego Negro".

Herói pulp 
As capas de Black Book Detective, onde Morcego Negro era a história principal, com algumas histórias de backup normalmente eram sombrias e apresentavam um crime sendo cometido, enquanto nas sombras do fundo havia o rosto simbólico de um Morcego Negro olhando. Poucas capas romperam com essa tradição, como a edição 27, onde o Morcego Negro é visto sendo atacado por um cachorro enorme e uma mulher empunhando uma faca.

Ao contrário de muitos heróis das pulps, o Morcego Negro não enfrentou os fantásticos, mas lutou contra criminosos comuns que atacam os fracos e desamparados. As histórias também eram de detetive com o criminoso e os detalhes revelados nas últimas páginas por Quinn. A edição 7 mostra o Morcego Negro lutando contra uma quadrilha de incendiários incendiando prédios por dinheiro do seguro, independentemente de quem morre neles. A edição 11 mostra o Morcego Negro investigando um estranho acidente de avião e uma fortuna perdida em diamantes, necessários para o esforço de guerra da América. A Rússia começou inicialmente a guerra do lado da Alemanha, então faça 12 acordos com espiões russos que cometem sabotagem e assassinato na América. Edição 13, um demônio usa um hospital para experimentos ilegais e mortais, até punindo seus próprios homens com tortura horrível se eles falharem com ele.

A edição 19 tem um homem que se acredita ser o diabo, mas o bastão preto revela seus truques. A edição 25 faz com que a quinta colunista nazista roube um suprimento de bauxita (minério de alumínio) de que os Estados Unidos precisam desesperadamente para o esforço de guerra. Edição 27 (nessa época, a contagem de páginas das Morcego Negro começou a cair devido à falta de papel, para cerca de 45 páginas por um tempo) A proibição acabou, e os ex-contrabandistas se mudaram para o mercado de commodities, impedindo a entrada de suprimentos. A edição 28 apresenta um hipnotizador criminal. Edição 36 (Normalmente, as obras de arte são verificadas quanto a "bom gosto", mas essa foi superada. Uma mulher na capa que obviamente não está usando sutiã.) Uma a uma, as pessoas que conhecem um segredo começam a morrer. Edição 38, um homem condenado por assassinato também condenou o Morcego Negro por acusações pelas quais ele deve se absolver. Edição 39 Os bandidos planejam participar de uma festa rica como detetives e roubar dois milhões em diamantes. Edição 40, as previsões de morte de um homem são muito precisas para que o Morcego Negro investigue. Edição 41, em uma matéria de 73 páginas, um assassino planeja controlar o jornal Sentinel. Edição 44, uma fuga de prisioneiros e saques bancários desaparecem.

Quinn tem um túnel secreto para uma guarita nos fundos de sua casa, que leva a uma rua tranquila, que ele usa como bastão preto. Isso é necessário não apenas por causa dos criminosos que o querem morto, mas também pela polícia, pois ele trabalha fora da lei. Amigo de Quinn, o tenente volumoso, capitão McGrath (comissário Warner), que é tão honesto que entregaria sua própria mãe se ela fizesse algo errado também é inimigo do Morcego Negro. Ele suspeita que eles são o mesmo (mesma constituição, voz semelhante) e muitas vezes tenta provar isso, com truques, mesmo quando um médico examina os olhos de Quinn. Enquanto Quinn pode ver perfeitamente, ele também pode fazer seus olhos parecerem os de uma pessoa cega e até mesmo um médico é enganado. Quinn geralmente vira a mesa para McGrath, fazendo-o parecer tolo em suas tentativas de provar que ele é o Morcego Negro.

Terceiro Morcego Negro 
Em 2011, Anthony Quinn é declarado morto na série Clockwork Comics Education of a Superhero de Adam Dechanel e um novo Morcego Negro sob o pseudônimo de Steve Ventura assumiu o legado assustador. Legacy of the Bat Black é uma série em andamento criada por Paul Hobbs e Adam Dechanel. Ventura, um ex-assassino relutante, tem vagas lembranças do passado de Anthony Quinn, sugerindo que ele é algum tipo de clone. Além disso, ele também tem acesso a todo o antigo armamento oculto e tecnologia do Morcego Negro na Bat Crypt. O ex-companheiro adolescente de Anthony Quinn, Jeremiah Graymalkin, ajudou Ventura a começar sua nova vida como o novo Morcego Negro.

Bibliografia pulp 
 Primeiro Morcego Negro (revista Black Bat Detective Mysteries)

 "The Body in the Taxi" (outubro de 1933)
 "The Coney Island Murders" (novembro de 1933)
 "The Hollywood Murders" (dezembro de 1933)
 "Murder At First Night" (janeiro de 1934)
 "The Maniac Murders" (fevereiro de 1934)
 "The Warehouse Murders" (abril de 1934)

 Segundo Morcego Negri (Black Book Detective)
 The Brand of the Black Bat (julho de 1939)
 Murder Calls the Bat (setembro de 1939)
 The Black Bat Strikes Again (novembro de 1939)
 The Black Bat’s Challenge (janeiro de 1940)
 The Black Bat’s Spy Trail (março de 40)
 The Black Bat’s Crusade (maio de 1940)
 The Black Bat’s Flame Trail (julho de 1940)
 The Black Bat’s Triumph (setembro de 1940)
 The Black Bat and the Trojan Horse (novembro de 1940)
 The Black Bat’s Dragon Trail (janeiro de 1941)
 The Black Bat’s Justice (março de 1941)
 The Black Bat and the Red Menace (maio de 1941)
 The Black Bat’s Summons (julho de 1941)
 The Black Bat’s Invisible Enemy (setembro de 1941)
 "The Voice of Doom" (novembro de 1941)
 "The Eyes of the Blind" (janeiro de 1942)
 "The Blackout Murders" (março de 1942)
 "Shadow of Evil" (maio de 1942)
 "The Faceless Satan" (julho de 1942)
 "The Murder Prophet" (setembro de 1942)
 "The Nazi Spy Murders" (novembro de 1942)
 "The Seventh Column" (janeiro de 1943)
 "Millions for a Murder" (março de 1943)
 "Captains of Death" (maio de 1943)
 "Without Blood They Die" (verão de 1943)
 "Guardians in Black" (outino de 1943)
 "Markets of Treason" (inverno de 1944)
 "The White Witch" (primavera de 1944)
 "Death For Charity" (verão de 1944)
 "Murder Deals in Ersatz" (outono de 1944)
 "The Skeleton’s Secret" (inverno de 1945)
 "The Marked Man" (primavera de 1945)
 "Murder on the Loose" (verão de 1945)
 "Murder Among the Dying" (outono de 1945)
 "Blind Man’s Bluff" (inverno de 1946)
 "The Man Behind Murder" (primavera de 1946)
 "The Survivor Murders" (verão de 1946)
 "With Malice Aforethought" (outono de 1946)
 "The Crime To Come" (fevereiro de 1947)
 "The Lakeside Murder" (abril de 1947)
 "The Murder Prophet" (junho de 1947)
 "Dead Man’s Plunder" (agosto de 1947)
 "The Long Ago Murder" (outubro de 1947)
 "City of Hidden Death" (dezembro de 1947)
 "The Coiled Serpent" (fevereiro de 1948)
 "Inheritance of Murder" (abril de 1948)
 "The Murder Maker" (junho de 1948)
 "The Lying Killers" (setembro de 1948)
 "City of Hate" (novembro de 1948)
 "Thirty-One Deadly Guns" (janeiro de 1949)
 "The Riddle of the Dead Man’s Bequest" (março de 1949)
 "Murder’s Playground" (maio de 1949)
 "The Missing Million" (verão de 1949)
 "The Dennison Document" (outono de 1949)
 "Murder Town" (inverno de 1950)
 "Blueprint of Crime" (primavera de 1950)
 "The Murder Genius" (verão de 1950)
 "The Black Bat Fights For Life" (outono de 1950)
 "The League of Faceless Men" (inverno de 1951)
 "The Dangerous Corpse" (primavera de 1951)
 "The Killer Who Wasn’t" (inverno de 1952)
 "The Eyes of Death" (primavera de 1952) [anunciada, mas nunca publicada]
 "Hot, Willing--and Deadly" (nverno de 1953)
 "The Lady of Death" (primavera de 1953) [foi publicado com o personagem Black Bat alterado para Myro Catin]
 "The Celebrity Murders" (verão de 1953) [história não publicada escrita por Norman Daniels].

Histórias em quadrinhos 

Devido aos problemas com o Batman, Nedor Comics selo de quadrinhos da Thrilling, não fez uma série de quadrinhos do Morcego Negro, no entanto, lançou o herói Mask, nitidamente inspirado no Morcego Negro, o personagem foi publicado nas primeiras vinte edições da revista  Exciting Comics.

Em 2010, a Moonstone Books inclui o Morcego Negro em uma série baseada em heróis de quadrinhos em domínio público e em heróis pulps, a revista Black Bat Double Shot: Black Death, foi escrita por Mike Bullock e ilustrada por Michael Metcalf. A DC usou o nome Black Bat em uma personagem das histórias do Batman, o codinome foi usado por Cassandra Cain, que era anteriormente havia sido Batgirl.

Em 2011, a Clockwork Comics lançou um novo Morcego Negro com laços com o personagem-título em E.O.S. Durante sua introdução, afirma-se que Anthony Quinn, o segundo Morcego Negro, foi morto. Quem este terceiro Morcego Negro permanece um mistério.

Em 2012, a Dynamite Entertainment lançou uma nova versão do herói, Tony Quinn, um advogado de defesa que ficou desfigurado com ácido, no mesmo ano, ele participa do crossover Masks, ao lado de  outros heróis mascarados (O Besouro Verde, O Sombra, Zorro, Miss Fury, The Spider, Green Lama e Black Terror) com roteiros de Chris Roberson e arte de Alex Ross. A trama é baseada em histórias de The Spider, escritas por Norvell Page na década de 1930.

No Brasil 
As histórias dos pulps da Thrilling foram publicadas na revista na revista X-9 do jornal O Globo, que posteriormente foi assumida pela Rio Gráfica Editora (ambas de propriedade do jornalista Roberto Marinho). 

Em 2015, a Mythos Editora publicou pela primeira vez no país, uma história em quadrinhos com a presença do herói Tony Quinn, em edição encadernada, a minissérie Masks, com o título traduzido para Máscaras.

Ligações externas 

 

Personagens da literatura pulp
Títulos da Dynamite Entertainment
Detetives fictícios